USS Permit je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Permit (SS-178) 
 USS Permit (SSN-594)

Permit